Сте́пінг проце́сора — параметр що відповідає за ревізію ядра з початкового моменту запуску його в виробництво.

Головне правило: чим вищий степінг — тим краще.

Позначення степінгу — це як правило два, або більше символів з латиниці і цифри наподобі A0, F0. Після виходу нове ядро має маркування A0 — це перша ревізія. Якщо в ядро було внесено незначні зміни то змінюється тільки цифра (тобто може буди A1 чи A2 і т. д.). Якщо зміни суттєві то змінюється і буква, як правило на наступну в абетці.

Таким чином степінг необхідний для того щоб можна було відрізнити різні версії ревізій ядер процесорів — чим «вища» літера і цифра — тим новіша ревізія.

Апаратне забезпечення